Coorens est un nom propre belge qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Claudette Coorens (1940-1993), femme politique belge ;
  (1921-1984), acteur belge.

Patronyme belge